Пийт Сампрас () е американски тенисист.

Роден е на 12 август 1971 г. във Вашингтон в семейството на гръцките имигранти Сам и Джорджия Сампрас.До скоро се считеше за един от най-успешните тенисисти, спечелил най-много титли от Големия шлем – общо 14. Бившият рекордьор е изместен от – Роджър Федерер, спечелил до 2018 г. 20 титли от Големия шлем.

Кариера 
Започва да тренира тенис на 7-годишна възраст. Оттегля се от тениса на върха на кариерата си през 2002 г.

Стил на игра 
Играе с дясна ръка, като бекхенда му е с една ръка. Той е много атлетичен и подвижен по корта.

Успехи

Финали в големия шлем (18)

Победи (14)

Загуби (4)

Финали в турнирите от Мастърс сериите

Победи (11)

Загуби (8)

Рекорди 
Пийт Сампрас държеше рекорда за най-дълго задържане на върха на световна ранглиста по тенис за мъже – уникалните 286 седмици, които са приблизително 5 години и половина. Бил е номер 1 от 12 април 1993 година до 12 октомври 1998 година.

Външни препратки 

 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис
  Официален сайт
  Фенсайт на Сампрас
  Всички участия на Сампрас в турнирите от големия шлем
  Международна тенис зала на славата профил
  Уимбълдън профил
  BBC профил
 Колекция клипчета с участието на Пит Сампрас

Родени във Вашингтон (ОК)
Американски тенисисти
Гърци в САЩ